Tetrapturus belone, specie di grandi dimensioni simile al pesce spada
 Tylosurus acus, pesce di taglia media simile alla comune aguglia